Lincoln Square ist der Name folgender geografischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Lincoln Square (Chicago), Gebiet in Chicago
 Lincoln Square (Manhattan), Platz und Stadtviertel in Manhattan, New York
 Lincoln Square (Bellevue), Gebäudekomplex in Washington

in Australien:
 Lincoln Square (Melbourne), Platz in Melbourne